Faggianotti – abitanti di Faggiano
Faggianotti – abitanti di San Crispieri